Floing kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Floing, Ardennes, departementet Ardennes i regionen Grand Est,

Österrike 

 Floing (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Weiz, 

Robotskapade Österrikeförgreningar